Delabarre ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Burke Delabarre (1863–1945), US-amerikanischer Professor für Psychologie
 Laurianne Delabarre (* 1987), französische Volleyballspielerin
 Marcel Delabarre, französischer Autorennfahrer